Васи́лий Чумако́в:
 Чумаков, Василий Ильич (1927—2011) — фотожурналист.
 Чумаков, Василий Тимофеевич (1861—1937) — русский военачальник, генерал-майор.